Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du 14 au .

Donna Vekić remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Chan Hao-Ching.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Malaisie
Sport en Malaisie en 2014
Tennis en avril 2014